Lachiš má více významů:
 Lachiš – starověké izraelské město
 Lachiš (řeka) – řeka v Izraeli
 Lachiš (mošav) – mošav v Izraeli
 Oblastní rada Lachiš – oblastní rada v jižním Izraeli
 Chevel Lachiš – oblast v jižním Izraeli, která byla od 50. let 20. století plánovitě osidlována